Robert Fraser kan syfta på bland andra:

 Robert Fraser (1858–1914), skotsk romersk-katolsk biskop av Dunkeld
 Robert Fraser (född 1927), australisk biokemist
 Robert Fraser (1937–1986), brittisk konsthandlare
 Robert Fraser (född 1947), brittisk författare och biograf